Arleta est un nom  d'origine basque qui peut désigner :

Toponyme 

 Arleta, quartier de Los Angeles en Californie (États-Unis)
 Arleta, localité dépendant d'Esteribar en Navarre (Espagne), sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Toponymie basque